Irisz, a görög mitológiában a szivárvány istennője
 Írisz, női keresztnév
 írisz, a szem szivárványhártyája
 írisz, magyarul nőszirom, a nősziromfélék családjának egy nemzetsége
 Írisz, egy védelmi rendszer a csillagkapun a filmsorozatban, illetve folytatásaiban.

Egyéb
 irizálás: szivárványszerű, szórt fény vagy mintázat 
 íriszdiagnosztika: a szem szivárványhártyájának vizsgálatán alapuló áltudományos diagnosztikai módszer
 Irisz-telep, Kolozsvár egyik városrésze
 Irisz TV

Kapcsolódó szócikkek 
 Iris (egyértelműsítő lap)